Ракшин — русская фамилия, женская форма — Ракшина; а также топоним.

Известные носители 
 Ракшин, Александр Фёдорович (род. 1951) — генеральный директор и совладелец сети супермаркетов «Мария-Ра».
 Ракшин, Дмитрий Сергеевич (1913—1961) — гвардии старший сержант, Герой Советского Союза.

Ракшина 
Ракшина:

 Ракшина, Ирина Семёновна (род. 1962) — российская актриса кино и театра.

Другое

Топонимы 
 Ракшин — деревня в Светлогорском районе Гомельской области Беларуси.
 Ракшина (деревня) — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.